Japans MotoGP 2008 ingick som den 15:e deltävlingen av 18 i Roadracing-VM 2008 och kördes helgen 26-28 september 28 2008 på Twin Ring Motegi i Japan.

MotoGP

250GP

125GP

Källor 
http://www.motogp.com/en/Results+Statistics/2008/JPN/MotoGP

2008 i Japan
MotoGP-tävlingar 2008